Premier League 2005-06 varede fra 13. august 2005 til 7. maj 2006. Chelsea FC blev ligamester for andet år i træk.  Birmingham City, West Bromwich Sunderland rykkede ned til The Championship.

Ligatabel

Kilde:

Topscorerlisten
Kilde:

Referencer 

2005-06